Di seguito una lista di asteroidi dal numero 514001 al 515000 con data di scoperta e scopritore.

514001-514100 

|-
| 514001 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514002 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514003 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514004 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514005 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514006 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514007 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514008 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514009 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514010 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514011 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514012 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514013 -||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 514014 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514015 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514016 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514017 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514018 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514019 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514020 -||  ||  || WISE
|-
| 514021 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514022 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514023 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514024 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514025 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514026 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514027 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514028 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514029 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514030 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514031 -||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 514032 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514033 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514034 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514035 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514036 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514037 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514038 -||  ||  || CSS
|-
| 514039 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514040 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514041 -||  ||  || WISE
|-
| 514042 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514043 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514044 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514045 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514046 -||  ||  || WISE
|-
| 514047 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514048 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514049 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514050 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514051 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514052 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514053 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514054 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514055 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514056 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514057 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514058 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514059 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514060 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514061 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514062 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514063 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514064 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514065 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514066 -||  ||  || CSS
|-
| 514067 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514068 -||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 514069 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514070 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514071 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514072 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514073 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514074 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514075 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514076 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514077 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514078 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514079 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514080 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514081 -||  ||  || CSS
|-
| 514082 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514083 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514084 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514085 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514086 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514087 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514088 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514089 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514090 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514091 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514092 -||  ||  || CSS
|-
| 514093 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514094 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514095 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514096 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514097 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514098 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514099 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514100 -||  ||  || CSS
|-
|}

514101-514200 

|-
| 514101 -||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 514102 -||  ||  || CSS
|-
| 514103 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514104 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514105 -||  ||  || CSS
|-
| 514106 -||  ||  || Spacewatch
|-
|514107 Kaʻepaokaʻāwela|| ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514108 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514109 -||  ||  || CSS
|-
| 514110 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514111 -||  ||  || OAM
|-
| 514112 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514113 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514114 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514115 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514116 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514117 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514118 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514119 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514120 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514121 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514122 -||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 514123 -||  ||  || CSS
|-
| 514124 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514125 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514126 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514127 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514128 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514129 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514130 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514131 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514132 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514133 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514134 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514135 -||  ||  || OAM
|-
| 514136 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514137 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514138 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514139 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514140 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514141 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514142 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514143 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514144 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514145 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514146 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514147 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514148 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514149 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514150 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514151 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514152 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514153 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514154 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514155 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514156 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514157 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514158 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514159 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514160 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514161 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514162 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514163 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514164 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514165 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514166 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514167 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514168 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514169 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514170 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514171 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514172 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514173 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514174 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514175 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514176 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514177 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514178 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514179 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514180 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514181 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514182 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514183 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514184 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514185 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514186 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514187 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514188 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514189 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514190 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514191 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514192 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514193 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514194 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514195 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514196 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514197 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514198 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514199 -||  ||  || CSS
|-
| 514200 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

514201-514300 

|-
| 514201 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514202 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514203 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514204 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514205 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514206 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514207 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514208 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514209 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514210 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514211 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514212 -||  ||  || WISE
|-
| 514213 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514214 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514215 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514216 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514217 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514218 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514219 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514220 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514221 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514222 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514223 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514224 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514225 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514226 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514227 -||  ||  || CSS
|-
| 514228 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514229 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514230 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514231 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514232 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514233 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514234 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514235 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514236 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514237 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514238 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514239 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514240 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514241 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514242 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514243 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514244 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514245 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514246 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514247 -||  ||  || CSS
|-
| 514248 -||  ||  || WISE
|-
| 514249 -||  ||  || OAM
|-
| 514250 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514251 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514252 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514253 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514254 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514255 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514256 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514257 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514258 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514259 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514260 -||  ||  || WISE
|-
| 514261 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514262 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514263 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514264 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514265 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514266 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514267 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514268 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514269 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514270 -||  ||  || LONEOS
|-
| 514271 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514272 -||  ||  || CSS
|-
| 514273 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514274 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514275 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514276 -||  ||  || OAM
|-
| 514277 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514278 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514279 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514280 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514281 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514282 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514283 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514284 -||  ||  || WISE
|-
| 514285 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514286 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514287 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514288 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514289 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514290 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514291 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514292 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514293 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514294 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514295 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514296 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514297 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514298 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514299 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514300 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

514301-514400 

|-
| 514301 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514302 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514303 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514304 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514305 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514306 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514307 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514308 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514309 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514310 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514311 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514312 -||  ||  || Lulin
|-
| 514313 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514314 -||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 514315 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514316 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514317 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514318 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514319 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514320 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514321 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514322 -||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 514323 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514324 -||  ||  || CSS
|-
| 514325 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514326 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514327 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514328 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514329 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514330 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514331 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514332 -||  ||  || CSS
|-
| 514333 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514334 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514335 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514336 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514337 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514338 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514339 -||  ||  || CSS
|-
| 514340 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514341 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514342 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514343 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514344 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514345 -||  ||  || ODAS
|-
| 514346 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514347 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514348 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514349 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514350 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514351 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514352 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514353 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514354 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514355 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514356 -||  ||  || CSS
|-
| 514357 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514358 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514359 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514360 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514361 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514362 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514363 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514364 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514365 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514366 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514367 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514368 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514369 -||  ||  || CSS
|-
| 514370 -||  ||  || CSS
|-
| 514371 -||  ||  || CSS
|-
| 514372 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514373 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514374 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514375 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514376 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514377 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514378 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514379 -||  ||  || WISE
|-
| 514380 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514381 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514382 -||  ||  || WISE
|-
| 514383 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514384 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514385 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514386 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514387 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514388 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514389 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514390 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514391 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514392 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514393 -||  ||  || CSS
|-
| 514394 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514395 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514396 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514397 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514398 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514399 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514400 -||  ||  || Spacewatch
|-
|}

514401-514500 

|-
| 514401 -||  ||  || WISE
|-
| 514402 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514403 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514404 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514405 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514406 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514407 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514408 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514409 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514410 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514411 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514412 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514413 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514414 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514415 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514416 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514417 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514418 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514419 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514420 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514421 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514422 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514423 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514424 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514425 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514426 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514427 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514428 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514429 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514430 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514431 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514432 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514433 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514434 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514435 -||  ||  || CSS
|-
| 514436 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514437 -||  ||  || OAM
|-
| 514438 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514439 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514440 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514441 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514442 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514443 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514444 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514445 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514446 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514447 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514448 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514449 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514450 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514451 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514452 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514453 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514454 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514455 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514456 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514457 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514458 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514459 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514460 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514461 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514462 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514463 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514464 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514465 -||  ||  || CSS
|-
| 514466 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514467 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514468 -||  ||  || WISE
|-
| 514469 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514470 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514471 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514472 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514473 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514474 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514475 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514476 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514477 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514478 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514479 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514480 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514481 -||  ||  || LONEOS
|-
| 514482 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514483 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514484 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514485 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514486 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514487 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514488 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514489 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514490 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514491 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514492 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514493 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514494 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514495 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514496 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514497 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514498 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514499 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514500 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

514501-514600 

|-
| 514501 -||  ||  || CSS
|-
| 514502 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514503 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514504 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514505 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514506 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514507 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514508 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514509 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514510 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514511 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514512 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514513 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514514 -||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 514515 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514516 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514517 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514518 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514519 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514520 -||  ||  || CSS
|-
| 514521 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514522 -||  ||  || CSS
|-
| 514523 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514524 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514525 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514526 -||  ||  || WISE
|-
| 514527 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514528 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514529 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514530 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514531 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514532 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514533 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514534 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514535 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514536 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514537 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514538 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514539 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514540 -||  ||  || WISE
|-
| 514541 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514542 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514543 -||  ||  || WISE
|-
| 514544 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514545 -||  ||  || WISE
|-
| 514546 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514547 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514548 -||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 514549 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514550 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514551 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514552 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514553 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514554 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514555 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514556 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514557 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514558 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514559 -||  ||  || CSS
|-
| 514560 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514561 -||  ||  || CSS
|-
| 514562 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514563 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514564 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514565 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514566 -||  ||  || WISE
|-
| 514567 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514568 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514569 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514570 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514571 -||  ||  || NEAT
|-
| 514572 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514573 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514574 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514575 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514576 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514577 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514578 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514579 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514580 -||  ||  || NEAT
|-
| 514581 -||  ||  || NEAT
|-
| 514582 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514583 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514584 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514585 -||  ||  || LONEOS
|-
| 514586 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514587 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514588 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514589 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514590 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514591 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514592 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514593 -||  ||  || LONEOS
|-
| 514594 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514595 -||  ||  || NEAT
|-
| 514596 -||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
| 514597 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514598 -||  ||  || NEAT
|-
| 514599 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514600 -||  ||  || Spacewatch
|-
|}

514601-514700 

|-
| 514601 -||  ||  || LONEOS
|-
| 514602 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514603 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514604 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514605 -||  ||  || CINEOS
|-
| 514606 -||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 514607 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514608 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514609 -||  ||  || LONEOS
|-
| 514610 -||  ||  || LONEOS
|-
| 514611 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514612 -||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 514613 -||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 514614 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514615 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514616 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514617 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514618 -||  ||  || Valmeca
|-
| 514619 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514620 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514621 -||  ||  || NEAT
|-
| 514622 -||  ||  || CINEOS
|-
| 514623 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514624 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514625 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514626 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514627 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514628 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514629 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514630 -||  ||  || LONEOS
|-
| 514631 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514632 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514633 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514634 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514635 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514636 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514637 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514638 -||  ||  || CINEOS
|-
| 514639 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514640 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514641 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514642 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514643 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514644 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514645 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514646 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514647 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514648 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514649 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514650 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514651 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514652 -||  ||  || NEAT
|-
| 514653 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514654 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514655 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514656 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514657 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514658 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514659 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514660 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514661 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514662 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514663 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514664 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514665 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514666 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514667 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514668 -||  ||  || CSS
|-
| 514669 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514670 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514671 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514672 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514673 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514674 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514675 -||  ||  || Becker, A. C.
|-
| 514676 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514677 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514678 -||  ||  || CSS
|-
| 514679 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514680 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514681 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514682 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514683 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514684 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514685 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514686 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514687 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514688 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514689 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514690 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514691 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514692 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514693 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514694 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514695 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514696 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514697 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514698 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514699 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514700 -||  ||  || Spacewatch
|-
|}

514701-514800 

|-
| 514701 -||  ||  || CSS
|-
| 514702 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514703 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514704 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514705 -||  ||  || LONEOS
|-
| 514706 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514707 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514708 -||  ||  || CSS
|-
| 514709 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514710 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514711 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514712 -||  ||  || CSS
|-
| 514713 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514714 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514715 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514716 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514717 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514718 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514719 -||  ||  || CSS
|-
| 514720 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514721 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514722 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514723 -||  ||  || CSS
|-
| 514724 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514725 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514726 -||  ||  || CSS
|-
| 514727 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514728 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514729 -||  ||  || CSS
|-
| 514730 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514731 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514732 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514733 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514734 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514735 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514736 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514737 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514738 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514739 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514740 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514741 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514742 -||  ||  || CSS
|-
| 514743 -||  ||  || Mauna Kea
|-
| 514744 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514745 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514746 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514747 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514748 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514749 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514750 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514751 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514752 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514753 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514754 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514755 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514756 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514757 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514758 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514759 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514760 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514761 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514762 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514763 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514764 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514765 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514766 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514767 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514768 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514769 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514770 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514771 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514772 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514773 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514774 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514775 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514776 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514777 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514778 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514779 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514780 -||  ||  || CSS
|-
| 514781 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514782 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514783 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514784 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514785 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514786 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514787 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514788 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514789 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514790 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514791 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514792 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514793 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514794 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514795 -||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 514796 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514797 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514798 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514799 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514800 -||  ||  || CSS
|-
|}

514801-514900 

|-
| 514801 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514802 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514803 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514804 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514805 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514806 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514807 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514808 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514809 -||  ||  || CSS
|-
| 514810 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514811 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514812 -||  ||  || CSS
|-
| 514813 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514814 -||  ||  || CSS
|-
| 514815 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514816 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514817 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514818 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514819 -||  ||  || LONEOS
|-
| 514820 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514821 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514822 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514823 -||  ||  || CSS
|-
| 514824 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514825 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514826 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514827 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514828 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514829 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514830 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514831 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514832 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514833 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514834 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514835 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514836 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514837 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514838 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514839 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514840 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514841 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514842 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514843 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514844 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514845 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514846 -||  ||  || CSS
|-
| 514847 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514848 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514849 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514850 -||  ||  || CSS
|-
| 514851 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514852 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514853 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514854 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514855 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514856 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514857 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514858 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514859 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514860 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514861 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514862 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514863 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514864 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514865 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514866 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514867 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514868 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514869 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514870 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514871 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514872 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514873 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514874 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514875 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514876 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514877 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514878 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514879 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514880 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514881 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514882 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514883 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514884 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514885 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514886 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514887 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514888 -||  ||  || OAM
|-
| 514889 -||  ||  || OAM
|-
| 514890 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514891 -||  ||  || OAM
|-
| 514892 -||  ||  || CSS
|-
| 514893 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514894 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514895 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514896 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514897 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514898 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514899 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514900 -||  ||  || Spacewatch
|-
|}

514901-515000 

|-
| 514901 -||  ||  || OAM
|-
| 514902 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514903 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514904 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514905 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514906 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514907 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514908 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514909 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514910 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514911 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514912 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514913 -||  ||  || OAM
|-
| 514914 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514915 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514916 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514917 -||  ||  || CSS
|-
| 514918 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514919 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514920 -||  ||  || LONEOS
|-
| 514921 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514922 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514923 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514924 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514925 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514926 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514927 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514928 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514929 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514930 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514931 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514932 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514933 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514934 -||  ||  || CSS
|-
| 514935 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514936 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514937 -||  ||  || OAM
|-
| 514938 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514939 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514940 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514941 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514942 -||  ||  || LINEAR
|-
| 514943 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514944 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514945 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514946 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514947 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514948 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514949 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514950 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514951 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514952 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514953 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514954 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514955 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514956 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514957 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514958 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514959 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514960 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514961 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514962 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514963 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514964 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514965 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514966 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514967 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514968 -||  ||  || CSS
|-
| 514969 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514970 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514971 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514972 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514973 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514974 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514975 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514976 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514977 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514978 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514979 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514980 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514981 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514982 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514983 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514984 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514985 -||  ||  || Karge, S., Kling, R.
|-
| 514986 -||  ||  || LUSS
|-
| 514987 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514988 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514989 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514990 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514991 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514992 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514993 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 514994 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514995 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514996 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514997 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514998 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 514999 -||  ||  || Spacewatch
|-
| 515000 -||  ||  || OAM
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0514001